Miejscowości we Włoszech:
 Modena – miasto w północnych Włoszech
Miejscowości w USA:
 Modena – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Modena – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Modena (ang. Modena Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Modena (ang. Modena Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Inne:
 Modena – były zespół Formuły 1, znany także jako Lambo